Seznam korpusov z zaporedno številko 12.

Seznam 
 Pehotni
 12. korpus (Združeno kraljestvo)
 12. strelski korpus (ZSSR)
 12. korpus (Wehrmacht)
 12. SS-korpus
 12. korpus (Francija)
 12. korpus (ZDA)
 12. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 12. korpus (Avstro-Ogrska)
 12. korpus (Nemški imperij)
 12. rezervni korpus (Nemški imperij)
 12. korpus (Ruski imperij)
 12. gardni strelski korpus (ZSSR)
 12. korpus (Pakistan)
 12. korpus (Indija)
 12. korpus (Otomanski imperij)
 12. korpus NOVJ

 Konjeniški
 12. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 12. mehanizirani korpus (ZSSR)
 12. tankovski korpus (ZSSR) 
 12. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Letalski
 12. letalski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi